Sergi Bruguera ha battuto in finale Jim Courier 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1993
ATP Tour 1993